El término espiritualismo puede referirse, en esta enciclopedia:

En la filosofía
 al espiritualismo filosófico, un sistema que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma;

En la literatura
 al espiritualismo literario, una corriente estética;

Véase también
espiritismo

Enlaces externos